Евровизия 1965 е 10-и поред фестивал.

История 
Провежда се на 20 март в Неапол (Италия) в Концертната зала на Държавната радио-телевизия РАИ. Швеция се завръща, а Ирландия прави дебют, с което участващите държави вече стават 18. За първи път Държавната телевизия на Съветския съюз и някои от останалите социалистически държави в Източна Европа препредават конкурса, с което шоуто вече придобива общоевропейски характер, а зрителите му наброяват приблизително 150 милиона.. Източниците не посочват дали в социалистическите страни фестивалът е бил излъчван директно или на запис. Така остава неясно излъчено ли е в ефира на комунистическите държави и изпълнението на Виктор Клименко или е изрязано. В конкурсната програма той участва като представител на Финландия. Клименко е син на съветски емигранти, подложени на репресии в родната им Карелия и успели да избягат впоследствие във Финландия. Побеждава френската звезда Франс Гал, която представя Люксембург с песента „Poupée de cire, poupée de son“ („Пееща восъчна кукла“), написана от друга голяма европейска звезда по това време Серж Генсбур.

Изменения в правилата 
Шведският изпълнител Ингвар Виксел се представя с песен на английски език. Макар дотогава да не е имало изискване за езика на изпълнение, се е спазвало негласното правило всеки участник да пее на своя матерен език. Заради шведската песен Европейският съюз за радио и телевизия променя правилата и от 1966 година в конкурса, за години напред, е вече задължително пеенето на матерен език.

Резултати

Гласуване

Галерия

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv

1965
Музикални фестивали в Италия
Музикални конкурси в Италия
История на Неапол
Култура в Неапол
1965 година